

Sigle 
Risonanza magnetica funzionale

Codici 
 RMF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Marsa Alam (Egitto)
 rmf – codice ISO 639-3 della lingua romaní kalo finlandese

Altro 
 RMF FM  – emittente radiofonica polacca
 RMF Classic  – emittente radiofonica polacca
 RMF MAXXX  – emittente radiofonica polacca